Miejscowości w USA:
 Summertown – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Lawrence
 Summertown – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Emanuel
Miejscowości w Australii:
 Summertown – miasto w stanie Australia Południowa
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Summertown – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)